Burgstall Galgenberg bezeichnet folgende Burgställe:

 Burgstall Galgenberg (Oberstadion) im  Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Burgstall Galgenberg (Weidenberg) im Landkreis Bayreuth in Bayern